Разлив нефти на нефтяной платформе «Глубоководный Горизонт» (Deepwater Horizon) (также известен как разлив нефти BP (British Petroleum), разлив в Мексиканском заливе или прорыв Макондо). Это был самый большой разлив нефти в Мексиканском заливе, самый большой разлив в открытом море в истории США. Разлив произошёл в результате прорыва скважины и взрыва нефтяной платформы Глубоководный Горизонт 20 апреля 2010.

Предыстория

2008 
Март [2008] — Компания BP покупает лицензию № 206 в Службе управления минеральными ресурсами (MMS) Нового Орлеана на бурение нефтяной скважины Макондо, расположенной на участке 252 каньона Миссисипи (Mississippi Canyon Block 252) в американском секторе Мексиканского залива около 41 мили (66 км) от побережья штата Луизианы.

2009 
Февраль 2009 — BP издаёт 52 страничный план разведки нефти и её влияния на окружающую среду при бурении скважины Макондо. План утверждал, было «маловероятно, что произойдёт случайный поверхностный или подповерхностный разлив нефти по предлагаемым действиям». В случае аварии, как утверждал план, благодаря тому что скважина находилась в 48 милях (77 км) от побережья и имеющимся возможностям реагирования, не стоит ожидать значительных неблагоприятных воздействий.

6 апреля — Министерство Внутренних Дел освободило компанию BP при операции бурения Мексиканского залива от детального исследования влияния на окружающую среду после заключения, что массивный разлив нефти маловероятен.

22 июня — Марк Е. Хафл (Mark E. Hafle), старший буровой инженер компании BP, предупреждает, что металлический кожух для противовыбросного клапана может разрушиться под высоким давлением.

7 октября — полупогружная буровая станция Transocean Marianas начинает бурение скважины Макондо.

9 ноября — ураган Ида повреждает буровую установку в достаточной степени, чтобы она была заменена.

События 2010 года 
 Февраль
15 февраля 2010 — буровая установка Глубоководный Горизонт (Deepwater Horizon), компании Transocean Ltd., начинает бурение на месторождении Макондо. Запланированная скважина должна была быть пробурена на глубину 18000 футов (5500 метров) ниже уровня моря, подключена и оставлена для последующей добычи нефти другой нефтяной платформой.

 Март
8 марта — установленный срок завершения скважины, который стоил бы по бюджету $ 96 млн.

17 марта — глава BP Тони Хэйуорд (Tony Hayward) продаёт одну треть от своей доли BP.

март — случайное повреждение прокладки на противовыбросном клапане нефтяной платформы.

 Апрель
1 апреля — сотрудник компании Halliburton Мэрвин Волек (Marvin Volek) предупреждает, что BP использует цемент «против наших лучших практик».

6 апреля — MMS выпускает разрешение для BP на скважину с замечанием: «проявлять осторожность во время бурения из-за шельфового газа и возможного водного потока».

9 апреля — BP бурит последнюю секцию ствола скважины на глубине 18360 футов (5600 метров) ниже уровня моря, но последние 1192 фута (363 метра) требуют укрепления конструкции.

Halliburton рекомендует обсадную колонну-хвостовик, которая обеспечит 4 добавочных барьера для потока. BP выбирает одиночную обсадную колонну с меньшим числом барьеров, которую можно быстрее и дешевле установить ($ 7 млн против $ 10 млн.).

15 апреля — Брайан Морел (Brian Morel), инженер-бурильщик BP, информирует исполнительного директора Halliburton Джесса Гэглиано (Jesse Gagliano), что они планируют использовать 6 центраторов. Гэглиано говорит, что должно использоваться 21. Морел отвечает по электронной почте: «слишком поздно, чтобы получить дополнительные на буровую установку, единственная наша возможность — это переделать местоположение этих центраторов». Гэглиано также рекомендует проциркулировать буровой раствор с низа скважины вверх вдоль всего его пути к поверхности, чтобы удалить воздушные карманы и обломки пород, которые могли загрязнить цемент. Как говорится в его письме «хотя бы проциркулировать один раз снизу вверху вдоль скважины перед началом цементных работ». Несмотря на эту рекомендацию, BP совершает циркуляцию только 261 барреля (41,6 м³) бурового раствора.

15 апреля — MMS одобряет внесение поправок для BP использовать одиночную обсадную трубу с меньшим числом барьеров.

16 апреля — Брет Кокэйлс (Brett Cocales), инженер по буровым работам BP, в письме Брайану Морелу (Brian Morel), поддерживает подход с 6 центраторами, говоря, 6 должно быть достаточно, чтобы получить нужную крепость цемента в скважине. «Какая разница, дело сделано, конец истории, возможно, будет отлично, и у нас получится хорошая цементная работа» — написал он согласно копии электронной почты, процитированной в судебных бумагах (Halliburton поставлял цемент). 

17 апреля — Глубоководный Горизонт завершает своё бурение, и скважина подготавливается к цементированию, чтобы другая буровая установка начала добычу нефти. Противовыбросный клапан проверен, и составлено заключение о его «фунциональности». Гэглиано теперь докладывает, что использование только 6 центраторов «скорее всего, приведёт к каналообразованию и провалу цементной работы».

18 апреля — отчёт Гэглиано говорит, что «скважина может иметь серьёзную проблему с газовым потоком».

Schlumberger отдаёт команду собрать цементометрию, чтобы определить сцепился ли цемент с обсадной колонной и окружающими пластами пород. Это требуется по правилам.

19 апреля — Halliburton завершает цементирование заключительной рабочей обсадной колонны.

Согласно плану, разработанному BP, приостановка работы со скважиной состояла из 7 этапов:
 Выполнение теста положительным давлением на обсадной колонне, чтобы убедиться, что колонна и цемент в устье скважины выдержат давление внутри скважины
 Выполнение теста отрицательным давлением, чтобы подтвердить, что никакая жидкость не способна попасть из продуктивного пласта в скважину
 Удаление бурового раствора
 Установка поверхностного цементного моста
 Тестирование целостности цементного моста
 Выполнение теста на запечатывание (impression test)
 Установка запорной втулки

20 апреля — день катастрофы

7:00 — BP отменяет рекомендованный тест цементометрии. Выполнение теста должно было занять 9-12 часов и стоить $ 128 тыс. При отмене цементометрии BP заплатила лишь $ 10 тыс. Команда цементометрии покидает буровую платформу на вертолёте в 11:15. Служащие BP собираются на платформе, чтобы отпраздновать семилетие безаварийной работы установки. Запланированное перемещение Глубоководного Горизонта в другое место на этот момент было с отставанием в 43 дня, которое стоило компании BP $ 21 млн.

10:55 — тест положительным давлением был выполнен.

13:28 — началась выгрузка бурового раствора на судно обеспечения Damon Bankston. Наблюдатели за буровым раствором выражали озабоченность, что его уровень не может быть точно определён в реальном времени.

17:00 — первый раз скважина оказалась разбалансирована — давление внизу скважины было меньше давления пластов пород. Результаты теста не были положительными — было больше противопотока, чем ожидалось. Также было заметно падение уровня бурового раствора примерно на 50 баррелей, что указывало на протечку кольцевого противовыбросного клапана.

17:17 — выгрузка бурового раствора останавливается, что осталось незамеченным наблюдателями. Буровую трубу и линию глушения перекрыли. Давление в буровой трубе неожиданно возросло с 273 psi до 1273 psi в течение 6 минут. Заместитель начальника буровой станции компании Transocean и представитель компании BP спорили о различной интерпретации результатов теста отрицательным давлением. Заместитель начальника буровой станции утверждал, что скважина имеет протечку. Представитель компании BP настаивал на том, что аномальные результаты были из-за протечки буровой трубы. Было решено провести повторный тест отрицательным давлением.

17:27 — второй тест отрицательным давлением начался уменьшением давления в трубе до 0. Неожиданно давление резко возросло, а затем упало, постепенно восстановившись до 1400 psi. Линия глушения была открыта, жидкость вытекла, затем линия глушения была закрыта. Согласно свидетельским показаниям жидкость ещё вытекала, когда была дана команда перекрыть линию глушения. Линия глушения была заполнена водой, а затем открыта для наблюдения за противопотоком, который был незначительным в тот момент. Поток из линии глушения был остановлен, но давление осталось неизменным на уровне 1400 psi.

20:00 — тест отрицательным давлением был принят, как хороший, несмотря на высокое давление в трубе. Два теста отрицательным давлением не были однозначно положительными. Тем не менее, тест был признан пройденным.

Противовыбросный клапан был открыт, и продолжилось закачивание морской воды в трубу, чтобы уменьшить давление.

20:50 — насосы были замедлены для наблюдения за буровым раствором.

20:58 — наблюдался первый признак протечки скважины, но из-за опустошения доливного резервуара данные о протечке было тяжело увидеть в реальном времени.

21:01 — системой мониторинга давления в трубе зафиксировано увеличение давление с 1250 psi до 1350 psi при постоянной скорости насосов, что указывало на протечку скважины. Давление к этому времени должно было уменьшиться, а не увеличиться. Вытесняющая жидкость показалась на поверхности.

21:20 — заместитель начальника доложил начальнику буровой станции, что тест отрицательным давлением пройден успешно.

21:31 — происходит внезапное уменьшение давления в трубе. Произошла остановка насосов № 3 и № 4, затем № 1. В течение нескольких минут до 21:34 давление в трубе начало расти с 1210 psi до 1766 psi. С 21:36 до 21:38 давление падает с 1782 psi до 714 psi, затем увеличивается до 1353 psi. С 21:38 до 21:42 давление ненадолго задерживается, затем постепенно уменьшается с 1400 psi до 338 psi.

21:40 — буровой раствор вытекает на палубу.

21:41 — буровой раствор взлетел через вышку. Отсекатель перекрывается, и поток направляется в сепаратор газа и раствора. Включается противовыбросной клапан. Сепаратор не был спроектирован для такого количества газа и жидкости, которую выдала скважина, и он быстро переполнился.

21:42 — судну обеспечения Damon Bankston с мостика Глубоководного Горизонта дан совет отдалиться на 500 м из-за проблем со скважиной. Давление в трубе возрастает с 338 psi до 1200 psi в течение 5 минут.

21:44 — газ и вода выходят из вентиляционных отверстий сепаратора. Буровой раствор льётся на платформу и на отходящий Damon Bankston.

21:45 — помощник бурового мастера звонит начальнику буровой станции и докладывает, что «произошёл прорыв скважины».

21:46 — слышно шипение газа из вентиляционных отверстий сепаратора.

21:47 — раздаётся первый сигнал тревоги наличия газа, газ быстро распространяется, раздаётся раскатистый шум и ощущается вибрация. Давление в трубе возрастает с 1200 psi до 5730 psi.

21:48 — механизмы главного силового генератора входят в режим превышения скорости.

21:49 — Андреа Флейтас (Andrea Fleytas) наблюдала за динамической системой позиционирования на мостике Горизонта, когда она ощутила толчок. Перед тем как его почувствовать — сотрясение буровой установки пришло из ниоткуда — пурпурные предупреждения начали загораться на её экране. Пурпурный цвет означает появление наиболее опасного уровня легковоспламеняющегося газа. Происходит потеря электропитания. Через пять секунд происходит первый взрыв, ещё через 10 секунд происходит второй взрыв.

21:52 — Глубоководный Горизонт подаёт сигнал бедствия.

21:56 — газ, нефть и бетон из Глубоководного Горизонта вырвались вверх вдоль ствола скважины на палубу, произошло возгорание. Взрыв убивает 11 рабочих на платформе и ранит 17 человек; 98 человек спаслись без серьёзных физических травм.

22:00 — 115 человек перебираются на судно обеспечения Damon Bankston.

23:22 — прибывает береговая охрана США.

22 апреля 10:22 — нефтяная платформа Глубоководный Горизонт затонула.

23 апреля 17:00 — поиски 11 пропавших человек прекращены.

Ссылки 

2010 год в США
BP
Апрель 2010 года
Катастрофы 2010 года
Нефтедобыча в Мексиканском заливе
События 20 апреля
Техногенные катастрофы в США
Разливы нефти
Катастрофы на нефтяных платформах